Frédéric Andrau, acteur et metteur en scène français.
 Marianne Andrau, journaliste et romancière française.

Lien externe 
 
Patronyme occitan